Odavara ostroma a következő történelmi eseményeket jelölheti:
 Odavara ostroma, 1561-ben Ueszugi Kensin két hónapig sikertelenül ostromolta a várat 
 Odavara ostroma, 1569-ben Takeda Singen erői által, mely három napig tartott
 Odavara ostroma, az utolsó ostrom 1590-ben Tojotomi Hidejosi vezetésével, mely a Go-Hódzsók bukását okozta